Покахонтас има више значења:
 Покахонтас
 Округ Покахонтас (Ајова)
 Округ Покахонтас (Западна Вирџинија)
 Покахонтас (Вирџинија)
 Покахонтас (Арканзас)
 Покахонтас (Илиноис)
 Покахонтас (Мисури)